Enquist est un patronyme porté notamment par :

 Anna Enquist (1945-), écrivaine et psychanalyste néerlandaise ;
 Paul Enquist (1955-), rameur d'aviron américain ;
 Per Olov Enquist (1934-2020), écrivain, dramaturge, scénariste et journaliste suédois.